Purchena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Purchena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Purchena (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar